Белокаменский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Белокаменский сельсовет — Кабардино-Балкария, Зольский район.
 Белокаменский сельсовет — Мурманская область, в подчинении администрации города Полярный.
 Белокаменский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Белокаменский сельсовет — Приморский край, Дальнереченский район.
 Белокаменский сельсовет — Свердловская область, в подчинении администрации города Асбест.
 Белокаменский сельсовет — Челябинская область, Брединский район.